Banguela Banguela é um grupo musical de forró formado por Felipe Pinheiro, Douglas Alonso, Danilo Moraes, Márcio Arantes, Léo da Cunha e Lucas Vargas.

Discografia
Banguela Banguela		

Bandas de forró
Bandas do Brasil